Василий Ерофеев:
 Ерофеев, Василий Гаврилович (1822—1884) — русский геолог.
 Ерофеев, Василий Иванович (1937—2020) — советский и российский живописец, народный художник РСФСР (1986).